El nombre Oma puede referirse al valle de Oma en Cortézubi, Vizcaya, y al Bosque de Oma, situado en dicho valle.

OMA también son unas siglas que pueden referirse a:

 Office for Metropolitan Architecture, destacada firma internacional dedicada a la arquitectura;
 Agencia OMA , agencia de comunicación integral y marqueting de España
 Olimpíada Matemática Argentina, competencia matemática realizada anualmente en la República Argentina;
 Open Mobile Alliance, organización que desarrolla estándares abiertos para telefonía móvil;
 Operaciones de Mercado Abierto;
 Organización Mundial de Aduanas, organismo internacional de cooperación aduanera;
 OMA DM, protocolo especificado por Open Mobile Alliance;
 El Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).
 Oma, Cafetería Colombiana

Siglas